Појам Чвор може да се односи на:
 Чвор, сплет, задебљање
 Чвор (брзина)
 Чвор (информатика)
 Чвор (теорија графова)